Newerla ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Newerla (1946–2015), deutscher Rechtsanwalt
 Wolfgang Newerla (* 1963), deutscher Konzert-, Opern- und Oratoriensänger